

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Warzyce – część miasta Jasła
 Warzyce –  część wsi Izdebki w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Warzyce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło